Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши пару Ана Іванович і Марія Кириленко з рахунком 3-6, 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

  Янь Цзи Чжен Цзє (чемпіонки)
  Олена Дементьєва Флавія Пеннетта (півфінал)
  Елені Даніліду Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
  Марія Елена Камерін Хісела Дулко (півфінал)

Сітка

Сітка

Примітки 

Ordina Open
2006